Си́ла притяже́ния:
 то же, что сила тяжести
 Сила притяжения — фильм (СССР, 1964), режиссёр Гасан Сеидбейли
 Сила притяжения — сериал (Украина, 2008), режиссёры Игорь Забара и Олег Шеремет-Доска.